Museo Guggenheim se refiere a cualquiera de los museos repartidos por todo el mundo creados y gestionados por la Fundación Solomon R. Guggenheim.

Vigentes actualmente 
 Museo Solomon R. Guggenheim (1959), Nueva York, Estados Unidos.
 Museo Guggenheim de Venecia (1979), Italia. Con la colección de Peggy Guggenheim.
 Museo Guggenheim Bilbao (1997), España.

En proyecto 
 Guggenheim Abu Dhabi (2025), Emiratos Árabes Unidos.
 Ampliación del Guggenheim Bilbao (Urdaibai: Gernika y Murueta, España).

Proyectos cancelados definitivamente 
 Museo Guggenheim Guadalajara (2007-2009), México.
 Museo Guggenheim Hermitage de Vilna (2008-2010), Lituania.
 Museo Guggenheim Helsinki (2011-2016), Finlandia.

Clausurados 
 Guggenheim Hermitage Museum (2001-2008), Las Vegas, Estados Unidos.
 Museo Guggenheim de Berlín (1997-2012), Alemania.